A Torino esistono due musei che possono definirsi in questo modo:
 Museo di antropologia ed etnografia
 Museo di antropologia criminale